Paul Miller est un nom de personne notamment porté par : 

  (1945-), pilote automobile américain, fondateur de l'équipe de course Paul Miller Racing ;
  (1959-), joueur américain de hockey sur glace ;
  (1960-), acteur canadien ;
  (1963-), coureur cycliste australien ;
  (1965-), joueur américain de baseball ;
  (1978-), boxeur australien ;
 Paul Miller (1982-), joueur américain de basket-ball.